Muntanyes:
 Serral de Lavern, muntanya al municipi de Subirats (Alt Penedès)
 Serral de la Bullida, muntanya als municipis de la Llacuna i d'Orpí (Anoia)
 El Serral (el Pla del Penedès), muntanya al municipi del Pla del Penedès (Alt Penedès)
 El Serral (Santa Margarida i els Monjos), muntanya al municipi de Santa Margarida i els Monjos (Alt Penedès)
 El Serral (Subirats), muntanya al municipi de Subirats (Alt Penedès)
 El Serral (Font-rubí), muntanya als municipis de Font-rubí i de Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès)
 El Serral (Castellví de la Marca), muntanya al municipi de Castellví de la Marca (Alt Penedès)
 El Serral (el Pla del Penedès-Subirats), muntanya als municipis del Pla del Penedès i de Subirats (Alt Penedès)
 Serres:
 Serral de l'Ametller, serra als municipis de Castellbisbal i d'Ullastrell (Vallès Occidental)
 Serral del Cúpol, serra al municipi d'Olesa de Bonesvalls (Alt Penedès)
 Serral de les Onze, serra al municipi de Santa Margarida de Montbui (Anoia)
 Serral de Coll Lligó, serra als municipis d'Avinyó i Sant Feliu Sasserra (Bages)
 El Serral (Cabrera d'Anoia), serra al municipi de Cabrera d'Anoia (Anoia)
 El Serral (Sant Quintí de Mediona), serra al municipi de Sant Quintí de Mediona (Alt Penedès)